Московский институт востоковедения
 Московский институт времени в произведениях Кира Булычёва